La stagione 1937-1938 è stata la quarantaduesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu George Henson del Bradford Park Avenue con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Aston Villa e Manchester United e  promosse in First Division 1938-1939.
  Barnsley e  Stockport County retrocesse in Third Division North/South 1938-1939.

Voci correlate
First Division 1937-1938
Third Division/South North 1937-1938
FA Cup 1937-1938
FA Charity Shield 1938

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938